Osage County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Osage County (Kansas) – okres státu Kansas
 Osage County (Missouri) – okres státu Missouri
 Osage County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma